Мамака́н:
 Мамакан — посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области России.
 Мамакан — река в Иркутской области России.